Кубок Митропы 1929 — 3-й розыгрыш Кубка Митропы. В нём принимали участие восемь команд из Австрии, Венгрии, Италии, Чехословакии.

Победу в соревновании одержал венгерский клуб «Уйпешт», который в финале обыграл чехословацкую «Славию» с общим счётом 7:3.

Четвертьфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Плей-офф

Финал 

|}

Первый матч

Ответный матч

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Кубок Митропы 1929 на сайте IFFHS
 Кубок Митропы 1929 на сайте RSSSF

1929
Футбол в Европе в 1929 году